Зозоколко де Идалго има више значења:

 Општина Зозоколко де Идалго (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Зозоколко де Идалго (Зозоколко де Идалго, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику